Die Fußball-Amateurliga Berlin 1971/72 war die zweiundzwanzigste Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin war unterhalb der Regionalliga Berlin und damit auf der dritthöchsten deutschen Ligenebene angesiedelt. Der BFC Preussen wurde Berliner Amateurmeister 1972, stieg in die Regionalliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Zweiter Aufsteiger in die Regionalliga war Rot-Weiß Neukölln, während der BFC Nordstern, die Sportfreunde Neukölln und der BSV Normannia aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1971/72 auf f-archiv.de

1971
Fußballsaison 1971/72